Herbert Schirmer
 Rolf Schirmer
 Wilhelmine Schirmer-Pröscher